Memorial Verses on the Death of Théophile Gautier – poemat angielskiego poety Algernona Charlesa Swinburne’a, opublikowany najpierw w księdze pamiątkowej Le Tombeau de Théophile Gautier w 1873, a następnie w tomie Poems and Ballads. Second Series, wydanym w 1878 w Londynie i wznowionym w 1885 w Nowym Jorku. Utwór jest poświęcony wybitnemu francuskiemu poecie i prozaikowi Théophile’owi Gautierowi.

Lost Love went weeping half a winter’s day.
And the armed wind that smote him seemed to say,
How shall the dew live when the dawn is fled,
Or wherefore should the Mayflower outlast May?

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
Utwory poetyckie Algernona Charlesa Swinburne’a
Utwory literackie z 1878